De 4de editie van de UEFA Cup werd gewonnen door Borussia Mönchengladbach in de finale tegen het Nederlandse FC Twente.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Heenwedstrijd

Terugwedstrijd

Externe links
Official Site
Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1974/75